Леони́д Ле́вин:
 Левин, Леонид Анатольевич (род. 1948) — советский и американский математик.
 Левин, Леонид Григорьевич (1930—2007) — советский боксёр, заслуженный тренер СССР по боксу.
 Левин, Леонид Леонидович (род. 1974) — депутат ГД РФ нескольких созывов, заместитель руководителя Аппарата Правительства России с 2020 года.
 Левин, Леонид Менделевич (1936—2014) — белорусский архитектор, один из авторов мемориального комплекса «Хатынь». Левин, Леонид Тихонович (1869—1944) — советский оторинолариноголог.